Neagoe este un nume de familie românesc. El a fost/este purtat de următoarele persoane notabile:

Andrei Neagoe (n. 1987), fotbalist român
 Corneliu Neagoe (n. 1943), medic pediatru român și fost primar al Constanței
Eugen Neagoe (n. 1967), fotbalist și antrenor de fotbal român
 Marin Neagoe, general de securitate româ
Nicolae Neagoe (n. 1941), bober român
 Otilian Neagoe (n. 1950), senator român
Peter Neagoe (1881–1960), scriitor și pictor american
Robert Neagoe (n. 1982), fotbalist român
 Stelian Neagoe (1938-2021), istoric român
 Ștefan Neagoe (1838-1897), publicist român, pedagog, autor de manuale școlare
 Virgil Neagoe (n. 1970), săritor cu schiurile român 

Nume de familie românești